L'acronyme AMU peut faire référence à :
 assistance à maîtrise d'usage, mission dans la construction ou la rénovation de bâtiment consistant à faciliter l'appropriation sociale de ses enjeux, notamment énergétique ;
 aide médicale urgente, dispositif mis en place par un état pour apporter une aide médicale aux personnes victimes d'un accident ou d'une affection brutale et inattendue ;
 aide médicale urgente, notion d'aide sociale en Belgique ;
 Atomic mass unit  (en français, unité de masse atomique) ;
 Audio Management Unit, en avionique ;
 Aix-Marseille Université.

Le code AMU peut faire référence à :
  ;
 .

Cinéma 
 Amu, un film indien de 2005 de Shonali Bose avec l'actrice Konkona Sen Sharma (Kaju Amu)

Homonymie d'acronyme